Le Syndicat à votation économique et touristique (SVET) était un Syndicat mixte créé le  et compétent sur le territoire des Coëvrons, qui comprend :
 la communauté de communes de Bais
 la communauté de communes d'Erve et Charnie
 la communauté de communes du Pays d'Évron
 la communauté de communes du Pays de Montsûrs. 
Ce syndicat a disparu le  par fusion avec ces quatre entités, lors de la constitution de la Communauté de communes des Coëvrons.

Historique 
À la suite de la création des syndicats intercommunaux à vocation multiple de Sainte-Suzanne, Évron, Bais et Montsûrs en 1965, sous l'incitation du préfet de l'époque, Lucien Vochel, plusieurs élus du territoire, sous l'impulsion de Raoul Vadepied Maire d'Évron de 1953 à 1977 et sénateur, prirent l'initiative d'un "super-syndicat" selon les termes de l'époque, afin, au départ, "d'obtenir des crédits exceptionnels et importants afin de faire évoluer l'agriculture de ce secteur".

L'idée, qui vint à l'origine à M. Gosselin directeur départemental de l'agriculture, était d'obtenir des fonds européens du FEOGA en constituant une région économiquement cohérente autour des abattoirs d'Évron. Les services du génie rural (= direction départementale de l'agriculture, des eaux et des forêts) s'employèrent à établir des dossiers pour les agriculteurs des quatre cantons, qui cherchaient à améliorer leur habitat et leurs bâtiments d'élevage, dans le but de rentabiliser les exploitations et augmenter le rendement des animaux de viande. Ainsi le premier lot de 125 dossiers adressés au FEOGA portait sur une demande de subventions de 125 millions de francs représentant 500 millions de travaux.

En complément, des travaux d'amélioration de la voirie (création, amélioration, goudronnage de chemins) à des fins touristiques furent engagés ; il s'agissait de la route du Montaigu à Hambers, de la route du Tertre Ganne à Sainte-Suzanne, la Rue Creuse de Saint-Céneré... et l'on commença des travaux importants de curage des rivières, notamment sur l'Erve, avec aménagement ou construction de nombreux barrages (dans le but notamment d'assainir les prairies, toujours avec l'aide du FEOGA). Après le Syndicat de bassin de l'Erve plusieurs autres suivirent, notamment celui de la Jouanne. Les travaux sur l'Erve furent suivis par Ambroise Guellec, ingénieur général du génie rural, des eaux et forêts, et financés avec une subvention payée chaque année par toutes les communes des quatre cantons d'origine. 

Ainsi naquit l'intercommunalité à une échelle de 39 communes; "Pour les travaux plus importants pouvant aller jusqu'à 80 millions de Francs, une répartition des charges est faite entre toutes les communes, ce qui permet de réaliser sur un plan intercantonal ce qu'il serait impossible de faire à un seul canton. C'est peut-être cet esprit d'entraide qui est le plus beau résultat de cette réunion des quatre cantons. Bien sûr, il a fallu du temps pour faire comprendre à toutes les petites communes que leur intérêt  était de se grouper ainsi. Des travaux spectaculaires n'ont pas été réalisés encore partout. Mais l'esprit d'entraide est né. Il permettra de réaliser prochainement beaucoup de points d'eau, sans oublier cette usine de broyage d'ordures qui est devenue indispensable : grâce à elle, nous espérons pouvoir bientôt débarrasser nos campagnes de ces tas de détritus jetés au hasard, qui enlèvent tout le cachet de notre belle région. Il est nettement souhaitable de voir le SVET des Coëvrons de plus en plus en extension, pour le bonheur de ses ressortissants" écrivait M. Drou en 1967.
La dernière réunion du Conseil syndical eut lieu le  à l'espace Coëvrons.

Gouvernance 
Les présidents successifs du SVET ont été :
 Gustave Drou, Conseiller général et maire de Saint-Pierre-sur-Orthe, élu le , réélu en 1971, 1977 et 1983; vice président : Louis Morteveille, maire de Sainte-Suzanne, élu le , réélu en 1971
 Président d'honneur : Raoul Vadepied (1908-1995), Sénateur maire d'Évron
 Maurice Pilon, maire de Torcé-Viviers-en-Charnie, élu le 
 Michel Nicolas, Conseiller Général et maire d'Évron, élu le 
 Guy Besnier, maire de Montourtier, élu le 
 Jean-Noël Ravé, Conseiller général et maire de Montsûrs, élu le , jusqu'à la suppression du Syndicat le .

Le comité syndical était composé de 19 délégués titulaires et 19 délégués suppléants élus au sein des 4 Communauté de Communes. De 2008 à décembre 2012, sa composition était la suivante :

 BAIS :
 Titulaires : Bertrand Chesnay, Sylvie Pichot, Émile Tatin, Serge Churin
 Suppléants : Daniel Chemineau, Jean-Luc Landelle, Roland Renard, Claude Montebran

 ERVE ET CHARNIE :
 Titulaires : Jean-Pierre Morteveille, Marcel Mottais, Marc d'Argentré, Marc Bernier
 Suppléants : Solange Schlegel, Jean-Pierre Griveau, Bernard Morice, Francis Daligault

 MONTSÛRS :
 Titulaires : Jean-Noël Ravé, Bernard Gérault, Guy Besnier, Jean-Claude Letessier
 Suppléants : Geneviève Penglaou, Bernard Terrier, Gérard Papillon, Philippe Bourdais

 ÉVRON :
 Titulaires : Michel Soto, André Boisbouvier, Jean-Pierre Bourdin, Joël BEDOUET, Jean-Yves Morineau, Gilbert Housset, Claude Rouillard
 Suppléants : Michel Pailleux, Daniel Climent, Patrick Betton, André Rocton, Marie-Dominique Creton, Roland COllet, Henri Roche.

Le bureau était composé ainsi :
 Président : Jean-Noël Ravé, Conseiller général, Maire de Montsûrs
 Vice présidents : 
 Michel Soto, Adjoint au Maire d'Évron,
 Jean-Pierre Morteveille, Maire de Sainte-Suzanne, président de la communauté de communes d'Erve et Charnie 
 Bertrand Chesnay, Maire d'Hambers, président de la communauté de communes de Bais
 Marc Bernier, Conseiller général, maire de Vaiges.
 Le directeur général des services était Gérard Milcent.

Commissions 
Le fonctionnement du SVET s'articulait autour de plusieurs instances :
 Le Conseil syndical
 Le Bureau, composé du Président, des 4 vice présidents, du Directeur des services. Invités permanents : les présidents des Communautés de communes de Montsûrs et du Pays d'Évron
 Les commissions Économie, Finances, Culture, Environnement
 Le comité de direction de l'Office de Tourisme Coëvrons, Cœur de l'Ouest (actuellement Office de tourisme de Sainte-Suzanne - Les Coëvrons), constitué en Établissement public à caractère industriel et commercial le  (= ancienne Commission Tourisme du SVET).

Compétences 
 Aménagement de l'espace : schéma de cohérence territoriale; mise en ouvre d'une politique de Pays et conduite d'une politique contractuelle avec l'Union européenne, l'État, la Région des Pays de la Loire, etc.
 Animation économique relations avec les acteurs économiques, instruction des dossiers Mayenne Initiatives
 Habitat : élaboration, conduite et suivi des politiques de l'habitat
 Environnement : collecte, traitement et élimination des déchets
 Culture : aménagement, gestion et entretien de lécole de musique et de danse agréée d'Évron (aujourd'hui : Conservatoire à rayonnement intercommunal''); Lecture : développement, animation et organisation d'un réseau de bibliothèques des Coëvrons; programmation, coordination et gestion d'une politique culturelle à l'exception des actions dans le domaine de l'animation patrimoniale 
 Tourisme : Mission d'accueil et d'information des touristes; promotion touristique de son territoire de référence; contribution à la coordination des interventions des divers partenaires du développement touristique local.
 Patrimoine''' : Valorisation, promotion et aniomation du patrimoine dans le cadre du Pays d'art et d'histoire Coëvrons-Mayenne.

Évolution 
Après un vote positif, en mars 2012, de 82 % des 39 communes (représentant 85 % de la population des Coëvrons), et au bout de plus de 46 ans ½ d'existence, le SVET a fusionné le  avec les 4 communautés de communes dont il est issu, pour former une seule entité : la Communauté de communes des Coëvrons.
Cet aboutissement a exaucé ainsi les vœux de ses fondateurs.

Liens internes 
 Communauté de communes des Coëvrons
 Communauté de communes de Bais ; Canton de Bais
 Communauté de communes d'Erve et Charnie; Canton de Sainte-Suzanne
 Communauté de communes du Pays d'Évron; Canton d'Évron
 Communauté de communes du Pays de Montsûrs;  Canton de Montsûrs.

Liens externes 
 SVET des Coëvrons  
   
 Office de tourisme des Coëvrons

Notes et références 

Coevrons